Resolution 1761 bezeichnet:

 Resolution 1761 der UN-Generalversammlung von 1962 zur Verurteilung der Apartheid in Südafrika
 Resolution 1761 des UN-Sicherheitsrates von 2007 zur Situation in der Elfenbeinküste